Rosemont Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rosemont Historic District (Virginia), ID-Nr. 92001275
 Rosemont Historic District (West Virginia), ID-Nr. 02001524